WAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wawoi Falls (Papua Nuova Guinea)